Encrenaz steht für:
 Pierre Encrenaz (* 1945), französischer Astrophysiker
 Thérèse Encrenaz (* 1946), französische Astrophysikerin
 (5443) Encrenaz, nach Thérèse Encrenaz benannter Asteroid